Toppmöller ist der Familienname folgender Personen:
 Dino Toppmöller (* 1980), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heinz Toppmöller (* 1950), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Klaus Toppmöller (* 1951), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Marco Toppmöller (* 1978), deutscher Fußballspieler